Gnoriste är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1818. Gnoriste ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Gnoriste